pomorska blokada Hrvatske 17. – 23. rujna 1991., prva pomorska blokada kad je JRM blokirala hrvatsku obalu, luke i otoke. Blokiran je bio srednji i dio južnog Jadrana.
druga pomorska blokada Hrvatske, druga pomorska blokada kad je JRM proširila blokadu na većinu hrvatskih luka.
pomorska blokada Hrvatske od 8. studenoga 1991., treća pomorska blokada koju je sprovela JRM protiv Hrvatske, a u njoj nisu bili otoci Lastovo, Mljet, Vis i luka Pula, da bi JRM zaštitila svoje povlačenje sa sjevera. Do kraja je studenog 1991. JRM izvukla oštećene ratne brodove s otoka Visa prema lukama baziranja u Crnoj Gori.
operacija Morski pas (srp. operacija Ajkula, operacija kojom je JNA blokirala Dubrovnik)

Izvori 
Hrvatski vojnik